Algol o ALGOL puede referirse a:

 Algol, estrella en la constelación de Perseo.
  ALGOL o Algol, lenguaje de programación.
 ALGOL Bulletin, publicación científica publicada por la Association for Computing Machinery. 
 Algol (revista), revista española de vanguardia de 1947.
 ABC ALGOL, extensión del lenguaje de programación Algol 60.